Vladimír Sabol, né le  à Prešov en Tchécoslovaquie, est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Carrière 
Il joue d'abord en junior au HK Dragon Prešov avant d'intégrer l'équipe première en 1999 qui évolue dans la 1.liga, le second échelon slovaque, pendant 2 saisons.

En 2001, il intègre la championnat tchèque, disputant l'élite des moins de 20 ans (U20) au HC Karlovy Vary et la 2.liga ( tchèque) au Banik Sokolov.

En 2003, il arrive en France et joue au sein de l'ASGT qui évolue en Ligue Magnus.
Il revient au club de ses débuts pour la saison 2004-2005, avant de revenir à Tours, où le club est rétrogradé en Division 2. Il participe à la remontée du club en Ligue Magnus en 3 ans.

En 2008-2009, il est recruté par les Ducs de Dijon, avec qui il est  finaliste de la Coupe de France.

Il est annoncé de retour à l'ASGT pour la saison 2009-2010, après une nouvelle rétrogradation du club en Division 2.

Statistiques en club 

|-
|1995-1996 || HK Dragon Prešov || Juniors ||  48 || 1 || 1 || 2 || 16 || -29||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|1996-1997 || HK Dragon Prešov || Juniors ||  47 || 8 || 9 || 17 || 34 || -18||  ||  ||  ||  || ||
|-
|1997-1998 || HK VTJ Prešov || Juniors ||  37 || 2 || 3 || 5 || 14 || -37||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|1999-2000 || HK VTJ Prešov || 1.liga (SVK) ||  28 || 2 || 4 || 6 || 34 || +3||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|2000-2001 ||  HK VTJ Farmakol Prešov || 1.liga (SVK) || 17 || 1 || 1 || 2 || 8 || +3||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|2001-2002 || HC Karlovy Vary || Extraliga U20 (CZE) ||  35 || 5 || 5 || 10 || 53 || +7||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|2001-2002 || Banik Sokolov || 2.liga (CZE) ||  7 || 1 || 0 || 1 ||0 || || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|- 
|2002-2003 || PHK Prešov || 1.liga (SVK) ||  38 || 4 || 6 || 10 || 83 ||+6||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|2003-2004 || Diables noirs de Tours || Ligue Magnus  || 26 || 3 || 3 || 6 ||42 || || 3 || 0 || 1 || 1 || ||+4
|- 
|2003-2004 || Diables noirs de Tours ||Coupe de France ||  ||  ||  ||  || || ||  2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|- 
|2004-2005 || PHK Prešov || 1.liga (SVK) ||  44 || 4 || 10 || 14 || 66 || 0 || 6 || 2 || 0 || 2 || 4 || +2
|- 
|2005-2006 || Diables noirs de Tours || Division 2 ||  25 || 7 || 17 || 24 ||50 || ||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|2006-2007 || Diables noirs de Tours || Division 1 ||  25 || 1 || 15 || 16 ||57 || ||  ||  ||  ||  || ||
|- 
|2007-2008 || Diables noirs de Tours || Ligue Magnus ||  19 || 1 || 8 || 9 ||22 || ||  ||  ||  ||  || ||
|- 
| 2008-2009 ||Ducs de Dijon || Ligue Magnus ||  26 || 1 || 12 || 13 ||36 || || 3 || 0 || 0 || 0 || ||+2
|- 
| 2008-2009 ||Ducs de Dijon || Coupe de la ligue || ||  ||  ||  ||  || || 8 || 2 || 3 || 5 || 10 || 
|- 
| 2008-2009 ||Ducs de Dijon || Coupe de France || ||  ||  ||  ||  || || 4 || 0 || 2 || 2 || 8 ||
|-
| 2009-2010 ||Diables noirs de Tours || Division 2|| 16 || 2 || 17 || 19 || 40 ||  || 4 || 1 || 2 || 3 || 6 || 
|-
| rowspan="2"|2010-2011 ||HC 07 Prešov || 1.liga (SVK)|| 35 || 3 || 9 || 12 || 58 || +4 ||   ||   ||   ||   ||   ||
|-
||HC 46 Bardejov||1.liga (SVK) ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||+7 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||-1
|- 
| 2011-2012 ||Lyon || Division 1 ||16 || 0 || 7 || 7||18|| || 2 || 0|| 0|| 0|| 0||
|-
| 2012-2013 ||HC 07 Prešov || 1.liga (SVK)|| 40 || 1 || 7 || 8 || 14 || +1 || -  || -  ||  - || -  || -  ||-
|-
| 2013-2014 ||HC 07 Prešov || 1.liga (SVK)|| 3 || 0 || 0 || 0 || 12 || 0 || 1  || 0  ||  0 || 0  || 0  ||0
|-
| 2014-2015 ||HC 07 Prešov || 1.liga (SVK)|| 31 || 0 || 12 || 12 || 26 || 4 || 3  || 0  ||  0 || 0  || 14  ||-6

Références 

Naissance en juillet 1981
Naissance à Prešov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Lyon Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace